Golias steht für
 Goliarden, im Mittelalter umherziehende Studenten und studierte Kleriker
 Goliath, lateinische Form des Namens des biblischen Riesen

Golias ist der Familienname folgender Personen
 Ronald Golias (1929–2005), brasilianischer Schauspieler und Komiker